Мото Гран-при Австралии было 15-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2005 года. Это соревнование прошло с 13 по 15 октября 2005 года на автодроме Филип Айленда.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Австралия